34. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które odbyły się od 3 do 5 marca 2017 w stolicy Serbii – Belgradzie, która została wybrana gospodarzem mistrzostw w maju 2014 roku w niemieckim Frankfurcie nad Menem. Zawody zostały przeprowadzone w hali Kombank Arena. Zawodnicy rywalizowali w 26 konkurencjach.

Klasyfikację medalową wygrali Polacy z 12 medalami (7 złotych, 2 srebrne i 3 brązowe), wyrównując swoje najlepsze osiągnięcie w historii z Rotterdamu w 1973 roku pod względem liczby medali (2–3–7), natomiast pod względem ilości zdobytych tytułów mistrzowskich był to najlepszy występ polskich lekkoatletów w historii. Kolejne miejsca w zestawieniu medalowym zajęli Brytyjczycy i Niemcy. Taka sama kolejność miała miejsce w klasyfikacji punktowej za miejsca 1–8.

Belgrad po raz drugi gościł halowy czempionat Starego Kontynentu, poprzednio miało to miejsce w 1969 roku (wtedy pod nazwą europejskie igrzyska halowe).

Minima kwalifikacyjne 
Okres kwalifikacyjny: 1 stycznia 2016–26 lutego 2017 (dla skoku o tyczce do 23 lutego 2017, godzina 14:00 CET). Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

W skoku o tyczce zaplanowano dwunastoosobowe finały (bez eliminacji). Ponieważ minima kwalifikacyjne uzyskało mniej niż 12 tyczkarzy i tyczkarek do udziału w zawodach zaproszono kolejne osoby na podstawie wyników uzyskanych w okresie kwalifikacyjnym.

W sztafecie 4 × 400 metrów zaproszono do udziału 6 najszybszych drużyn z sezonu 2016. Wielka Brytania nie zgłosiła sztafety męskiej, wobec czego zaproszenie otrzymała 7. na listach europejskich Ukraina.

Do zmagań wielobojowych zaproszono 16 lekkoatletów i 16 lekkoatletek według następującego klucza: 8 na podstawie wyników z lata 2016 (dziesięciobój mężczyzn i siedmiobój kobiet) oraz 8 na podstawie wyników z hali 2017 (siedmiobój mężczyzn i pięciobój kobiet, ranking z 21 lutego 2017). Rezygnacja zawodnika zaproszonego na mistrzostwa oznaczała zaproszenie kolejnej osoby na podstawie list z sezonu 2017.

Program

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Dyskwalifikacje z powodu dopingu 
Ołesia Powch z Ukrainy zdobyła początkowo srebrny medal w biegu na 60 metrów. Decyzją Federaciji łehkoji atłetyky Ukrajiny została zdyskwalifikowana na cztery lata (licząc od 3 sierpnia 2017) z powodu stosowania niedozwolonych środków farmakologicznych, a wszystkie jej wyniki od 15 czerwca 2016 zostały unieważnione. W związku z tym Ewa Swoboda została wicemistrzynią Europy, a Mujinga Kambundji ze Szwajcarii brązową medalistką.

Klasyfikacje medalowe

Ogólna 
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: European Athletics

Kobiety 
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: European Athletics

Mężczyźni 
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: European Athletics

Klasyfikacja punktowa 
Punkty przyznawano za miejsca 1-8: 8 pkt. za 1. miejsce, 7 pkt. za 2. miejsce, 6 pkt. za 3. miejsce itd.
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: European Athletics

Rekordy 
Podczas mistrzostw ustanowiono 27 krajowych rekordów w kategorii seniorów:

Mężczyźni

Kobiety

Uczestniczące reprezentacje

Zobacz też 
 Polska na Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2017

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne